Groner ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Groner (1850–1929; gebürtig Auguste Kopollik), österreichische Schriftstellerin
 Franz Groner (1913–1991), deutscher Theologe
 Heinrich Suso Groner (1895–1968), deutsch-österreichischer Zisterzienserabt und Konzilsvater
 Josef Groner (1915–1997), Dominikaner
 Richard Groner (1853–1931), österreichischer Lokalhistoriker und Journalist
 Rudolf Groner (* 1942), Schweizer Psychologe

Siehe auch:

 Gröner
 Kroner
 Croner
 Grone